Си́миля () — финская фамилия. Известные носители:

  (1898—1958) — финский музыкант, дирижёр.
 Симиля, Теро (род. 1980) — финский лыжник.